Simon van Montfort (-1188), Frans edelman en heer van Montfort
Simon IV van Montfort, 5e graaf van Leicester (1160 - 1218), een Franse edelman en zoon van bovenstaande, heeft bekendheid verworven in de Vierde Kruistocht en in de kruistocht tegen de Albigenzen
Simon V van Montfort, 6e graaf van Leicester (1208 - 1265), zoon van bovenstaande, een machtige Engelse baron, leider van een opstand tegen koning Hendrik III